Hubo varios condes de Perche llamados Rotrou:
 Rotrou I de Perche
 Rotrou II de Perche
 Rotrou III de Perche, apodado el Grande
 Rotrou IV de Perche
 Rotrou de Perche (obispo de Chalons), hijo de Rotrou IV y obispo de Chalons.